Старотогульский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тогульском районе Алтайского края России. Административный центр — село Старый Тогул.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1287 человек, в том числе 595 мужчин и 692 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Верх-Коптелка,
 село Старый Тогул,
 село Уксунай.

Примечания 

Муниципальные образования Тогульского района
Сельские поселения Алтайского края